Eaton se poate referi la:

 Eaton Corporation, grup industrial american
 Long Eaton, oraș în comitatul Derbyshire, regiunea East Midlands, Anglia
 George Eaton (n. 1945), fost pilot de curse auto canadian